Пятый сезон американского драматического телесериала «Лучше звоните Солу», премьера которого состоялась 23 февраля 2020 года в США на канале AMC. Боб Оденкерк (Джимми Макгилл/Сол Гудман), Джонатан Бэнкс, Рэй Сихорн, Патрик Фабиан, Майкл Мэндо и Джанкарло Эспозито вновь исполняют свои роли из предыдущих сезонов, и к ним присоединился Тони Далтон, которого повысили до основного актёрского состава после его появления в четвёртом сезоне. Сериал является спин-оффом «Во все тяжкие», и его авторами стали Винс Гиллиган и Питер Гулд, оба из которых работали над «Во все тяжкие».

Сезон показывает развитие Джимми, вернувшего свою юридическую лицензию после годичной дисквалификации, в персонажа Сола Гудмана, к большому разочарованию Ким (Сихорн). Кроме того, присутствие Лало Саламанки (Далтон) нарушает планы Гуса Фринга (Эспозито) по построению «суперлаборатории», которая позволит ему обойти мексиканский кокаиновый картель, продавая метамфетамин местного производства.

Производство

Разработка 
28 июля 2018 года AMC продлил «Лучше звоните Солу» на пятый сезон, незадолго до выхода в эфир четвёртого сезона.

Сценарий 
О том, чего ожидать в пятом сезоне, соавтор сериала Питер Гулд сказал:

Кастинг 
Члены основного актёрского состава Боб Оденкерк, Джонатан Бэнкс, Рэй Сихорн, Патрик Фабиан, Майкл Мэндо и Джанкарло Эспозито вновь исполняют роли Сола Гудмана / Джимми Макгилла, Майка Эрмантраута, Ким Уэкслер, Говарда Хэмлина, Начо Варга и Гуса Фринга из предыдущих сезонов. Тони Далтон, который появился в последних трёх эпизодах четвёртого сезона в роли Лало Саламанки, был повышен до основного актёрского состава в пятом сезоне. В январе 2020 года было подтверждено, что актёры из «Во все тяжкие» Дин Норрис и Стивен Майкл Кесада вновь исполнят свои роли Хэнка Шрейдера и Стива Гомеса, также как и Роберт Форстер, который посмертно появится в роли персонажа Эда Галбрэйта. Первый эпизод сезона посвящён Форстеру.

Съёмки 
Съёмки пятого сезона начались 10 апреля 2019 года в Альбукерке, Нью-Мексико, и завершились в сентябре 2019 года.

В ролях

Основной состав 
 Боб Оденкерк в роли Джимми Макгилла / Сола Гудмана / Джина Такавича, адвоката, который получил назад свою юридическую лицензию и теперь официально практикует под именем Сол Гудман.
 Джонатан Бэнкс в роли Майка Эрмантраута, силовика и коллектора для наркобизнеса Гуса Фринга.
 Рэй Сихорн в роли Ким Уэкслер, адвоката, которая является подругой и доверенным лицом Джимми.
 Патрик Фабиан в роли Говарда Хэмлина, единственного управляющего партнёра компании «Хэмлин, Хэмлин и Макгилл» после смерти Чака Макгилла.
 Майкл Мэндо в роли Начо Варга, агента среднего звена в наркокартеле Саламанка, который также является двойным агентом Гуса.
 Тони Далтон в роли Лало Саламанки, члена семьи Саламанка, который приезжает, чтобы помочь в управлении наркобизнесом Гектора.
 Джанкарло Эспозито в роли Гуса Фринга, дистрибьютера метамфетамина, который использует свою сеть ресторанов быстрого питания «Los Pollos Hermanos» в качестве прикрытия

Второстепенный состав 
 Макс Арсиньега в роли Доминго «Крейзи-8» Молины, распространителя метамфетамина, работающего на Начо.
 Джош Фадем в роли оператора, кино-студента, который помогает Джимми в различных проектах и махинациях.
 Хэйли Холмс в роли актрисы, кино-студентки, которая помогает Джимми в различных проектах и махинациях.
 Керри Кондон в роли Стейси Эрмантраут, овдовевшей невестки Майка и матери Кайли Эрмантраут.
 Джеремайя Битсуи в роли Виктора, одного из прихвостней Гуса.
 Рэй Кэмпбелл в роли Тайруса Китта, одного из прихвостней Гуса.
 Хуан Карлос Канту в роли Мануэля Варга, отца Начо, который является владельцем магазина мягкой мебели.
 Дин Норрис в роли Хэнка Шрейдера, агента УБН; повторяет роль из «Во все тяжкие».
 Стивен Майкл Кесада в роли Стивена Гомеса, агента УБН; повторяет роль из «Во все тяжкие».
 Деннис Буцикарис в роли Рича Швайкарта, сооснователя юридической фирмы «Schweikart & Coley» и босс Ким.
 Барри Корбин в роли Эверетта Экера, единственный владелец собственности, которая принадлежит Mesa Verde, и которую планируют использовать в качестве колл-центра.
 Рекс Линн в роли Кевина Вочтелла, главы банка Mesa Verde.
 Кара Пифко в роли Пэйдж Новак, старшего советника для Mesa Verde и одного из клиентов Ким.
 Лавелл Кроуфорд в роли Хьюэлла Бабино, профессионального карманника, нанятого Джимми.

Приглашённые звёзды 
 Роберт Форстер в роли Эда Галбрэйта, мастера по ремонту пылесосов, который также занимается подпольным бизнесом по созданию новых личностей; повторяет роль из «Во все тяжкие» и «Пути».
 Хавьер Граэда в роли Хуана Болса, босса мексиканского наркокартеля.
 Питер Дисет в роли Билла Оукли, заместителя окружного прокурора.
 Стефан Капичич в роли Каспера, члена команды Вернера Циглера по строительству метамфетаминовой «суперлаборатории» Гуса.
 Бен Бела Бём в роли Кая, члена команды Вернера Циглера по строительству метамфетаминовой «суперлаборатории» Гуса.
 Марк Марголис в роли Гектора Саламанки, некогда жестокий наркобарон, который после инсульта остался неспособным ходить и говорить.
 Саша Фельдман и Морган Крэнц в ролях Стики и Рона, пары наркоманов и мелких преступников, которые становятся клиентами Джимми.
 Дж. Б. Бланк в роли Барри Гудмана, врача на зарплате у Гуса Фринга.
 Стивен Огг в роли Собчака / мистера X, преступника и частного детектива.
 Эд Бегли-мл. в роли Клиффорда Мэйна, основателя юрфирмы «Davis & Main», где Джимми работал адвокатом во втором сезоне.
 Норберт Вайссер в роли Питера Шулера, главы Madrigal Electromotive, материнская компания Los Pollos Hermanos.
 Лора Фрейзер в роли Лидии Родарт-Куэйл, исполнительного директора Madrigal Electromotive.
 Джо ДеРоса в роли Кальдеры.

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Телесезоны США 2020 года
Лучше звоните Солу